Джихад Вахитович Юнусов (род. Чеченская Республика) — российский боец смешанных боевых искусств чеченского происхождения, представитель полулёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2012 года, известен по участию в турнирах престижных бойцовских организаций ACA, WFCA, ACB. Рекорд ММА 19-5.

Спортивные достижения 
 Чемпион Кубка Мира по ММА;
 Чемпион Чеченской Республики по ММА;
 Обладатель пояса СНГ по Джиу-джитсу МАТБИ;
 Серебряный призёр Кубка Мира по боевому самбо;
 Серебряный призёр международного турнира по рукопашному бою.

Статистика ММА 

|-
|Поражение
|align=center|19-7
|Ахмед Балкизов
|Решением (единогласным)
|ACA 146: Абдурахманов - Пессоа
|4 октября 2022
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|19-6
|Ислам Омаров
|Решением (единогласным)
|ACA 134: Багов - Кошкин
|17 декабря 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-5
|Баяман Кулуев
|Нокаутом (удар локтем с разворота)
|ACA 126: Магомедов - Егембердиев
|15 июля 2021
|align=center|1
|align=center|3:23
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-5
|Леонардо Лимбергер
|Нокаутом (удар локтем)
|ACA 117: Багов - Сильверио
|12 февраля 2021
|align=center|2
|align=center|1:53
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-5
|Диегу Брандан
|Решением (единогласным)
|ACA 112: Жубилеу - Дудаев
|4 октября 2020
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|16-5
|Диегу Брандан
|Решением (раздельным)
|ACA 100 Грозный
|4 октября 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-4
|Тиаго Луис
|Решением (единогласным)
|ACA 95 Moscow
|27 апреля 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-4
|Рамазан Кишев
|Решением (единогласным)
|WFCA 53 Abdurahmanov vs. Abdulaev
|4 октября 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-4
|Кирилл Сухомлинов
|Решением (единогласным)
|WFCA 47 International Tournament
|1 апреля 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-4
|Магомедрасул Хасбулаев
|Решением (единогласным)
|WFCA 41 Grozny Battle
|24 августа 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
|Паата Робакидзе
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|WFCA 36 Grozny Battle
|29 апреля 2017
|align=center|2
|align=center|1:16
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
|Энтони Риджо
|Решением (единогласным)
|ICFC / Tech-Krep FC International Caucasian Fight Championship
|2 октября 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Нальчик, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
|Константин Веселкин
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|WFCA 23 - Grand Prix Akhmat 
|11 июня 2016
|align=center|3
|align=center|4:02
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
|Канат Келдибеков
|Сабмишном (удушение сзади)
|WFCA 18 - Grand Prix Akhmat 
|15 апреля 2016
|align=center|3
|align=center|4:03
|Павлодар, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|9-3
|Андрей Мавродиев
|Сабмишном (удушение сзади)
|WFCA 15 - Shali Battle
|27 февраля 2016
|align=center|2
|align=center|1:17
|Шали, Чечня, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-3
|Святослав Шабанов
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|WFCA 14 Grozny Battle 
|30 января 2016
|align=center|1
|align=center|4:31
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-3
|Владимир Бялобзицкий
|Решением (единогласным)
|WFCA 9 - Grozny Battle
|4 октября 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-3
|Тамерлан Кабулов
|Решением (единогласным)
|World Fighting Championship Akhmat - Benoy Battle
|14 июня 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|Беной, Чечня, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-3
|Нариман Музэев
|Решением (единогласным)
|Alash Pride - Warriors of the Steppe
|23 ноября 2014
|align=center|2
|align=center|5:00
|Алматы, Казахстан
|
|-
|Поражение
|align=center|4-3
|Мухамед Коков
|Сабмишном (кимура)
|OC - Oplot Challenge 102
|26 сентября 2014
|align=center|2
|align=center|N/A
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|4-2
|Арсен Убайдулаев
|Сабмишном (удушение анаконды)
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 9
|22 июня 2014
|align=center|2
|align=center|2:04
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|4-1
|Мухамед Коков
|Сабмишном (удушение сзади)
|Absolute Championship Berkut  - Grand Prix Berkut 2
|9 марта 2014
|align=center|2
|align=center|1:12
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Раул Тутараули
|Решением (единогласным)
|OC - Oplot Challenge 88
|16 ноября 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Виктор Колесник
|Решением (единогласным)
|Tech-Krep Fighting Championship - Southern Front 2
|4 октября 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Вугар Карамов
|Решением (единогласным)
|OC - Oplot Challenge 80
|21 сентября 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Сергей Щербаков
|Решением (единогласным)
|FC Bystriy Fights - 3
|5 октября 2011
|align=center|1
|align=center|2:20
|Шали, Чечня, Россия
|

Примечания

Ссылки 
 Профиль Джихада Юнусова на сайте Sherdog
 Профиль Джихада Юнусова на сайте ACA MMA
 

Бойцы смешанных единоборств Чечни